Тишкино — название нескольких населённых пунктов в России:

 Тишкино — старое название посёлка Ванино.
 Тишкино — село в Каменском районе Ростовской области.
 Тишкино — деревня в Моркинском районе Республики Марий Эл.

См. также 
 Тишкин